Walenty Wójcik (1893–1940) – żołnierz Legionów Polskich
 Walenty Wójcik (1914–1990) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy sandomierski